Dimitri Shevardnadze (), född 1 december 1885 i Gurien, död 1937 i Tbilisi, är en georgisk konstnär, konstsamlare och offer för den stora utrensningen under Josef Stalins förtryck.

Biografi 
Dimitri Shevardnadze var född i Bakhvi, en liten by i den västra georgiska provinsen Gurien, då en del av det Ryska Imperiet. Han utbildades vid konstakademierna i St Petersburg och München. När han återvände till Georgien grundade han 1916 och ledde Association of Georgian Artists. Han hjälpte också till att upprätta National Gallery of Fine Arts (1920) och Tbilisi State Academy of Arts (1922). Han dekorerade flera opera- och teaterföreställningar och filmer och designade en officiell logotyp för Tbilisi State University.

Revolt 
1937 hade Georgiens kommunistledare, Lavrentij Berija, för avsikt att förstöra den medeltida kyrkan Metekhi i Tbilisi, men mötte envist motstånd från en grupp georgiska intellektuella under ledning av Dimitri Shevardnadze. Som svar på motståndet sade Berija att istället för den nuvarande kyrkan räckte det att ha en skalenlig modell av den på ett museum för att folk skulle kunna se den. Senare informerade han privat Shevardnadze att om han slutade försöka rädda kyrkan skulle han utses till chef för det framtida museet. Konstnären vägrade och arresterades så småningom den 11 juni 1937 och avrättades senare den 12 september. Kyrkan är dock bevarad.

Familj 
Den georgiske politikern Eduard Shevardnadze var kusin till Dmitri Shevardnadze.

Referenser 

Män
Födda 1885
Avlidna 1937
Personer från Gurien
Georgiska konstnärer
Offer för den stora utrensningen
Sovjetiska konstnärer